Jacqueline Poelman, une ancienne athlète néerlandaise spécialiste du sprint (1973).
 Simon Poelman, un athlète néo-zélandais spécialiste du décathlon (1963).